Little Wildflower — третій студійний альбом австралійської співачки Кетрін Брітт. В Австралії вийшов 14 січня 2008.

Список пісень

Чарти

Альбом

Сингли

Примітки

Посилання 
 Кліп What I Did Last Night
 Кліп Little Wildflower
 Кліп Lucky Girl 
 Кліп I'm Not Your Cinderella 

Альбоми Кетрін Брітт
Альбоми RCA Records Nashville